Иссык:
 Иссык (Есик) — город в Алматинской области Казахстана.
 Иссык — кишлак в Афганистане, в вилаяте Бадахшан.
 Иссык — река, приток Или.
 Иссык — озеро в Алматинской области Казахстана.
 Иссык — бывшая гостиница в г. Алматы.

См. также 
 Иссык-Ата
 Иссык-Куль